Antonieterkerk (Keulen)
Antonietenkerk (Maastricht)
Antonietenklooster (Maastricht)